Михаи́л Анато́льевич Ми́шин (настоящая фамилия Литви́н, род. 2 апреля 1947 года, Ташкент, Узбекская ССР, СССР) — советский и российский писатель, переводчик, сценарист и актёр. Один из ведущих сатириков России. Лауреат литературных наград в области сатиры и юмора, в том числе легендарной премии «Золотой теленок» (дважды) и «Золотой Остап».

Биография

Ранние годы 
Михаил Мишин родился 2 апреля 1947 года в Ташкенте. Отец — Анатолий Алкунович Литвин (1919—1989), журналист, автор книги «Мы идём в театр» (Лениздат, 1978. — 478 с); мать — Маргарита Михайловна Литвина (1919—2000), музыкант. В семилетнем возрасте вместе с родителями переехал в Ленинград.

В 1965 году поступил в ЛЭТИ по специальности «Электрооборудование судов». По окончании института работал в ЦНИИ судовой электротехники и технологии.

Литературная деятельность 
Начал писать в студенческие годы. В конце 1960-х — начале 1970-х годов, взяв себе псевдоним Мишин, начал выступать на сцене как артист речевого жанра при Ленконцерте. Выступал вместе с сатириком Семёном Альтовым. В дуэте они читали свои произведения со сцены.

С середины семидесятых целиком посвятил себя литературной работе. Публиковался в многочисленных газетах и журналах. Выступал на радио и телевидении в программе «Вокруг смеха». Его рассказы и монологи включали в свой репертуар ведущие актёры эстрады: Г. Хазанов, К. Новикова, Е. Шифрин и другие. Мишину принадлежит слово «Одобрямс», ставшее широко популярным в годы Перестройки.

В 1976 году вышла первая книга «Шёл по улице троллейбус». Начал выступать с творческими вечерами, исполняя собственные произведения.

Встреча в 1977 году с Аркадием Райкиным положила начало многолетнему сотрудничеству с Ленинградским театром миниатюр (впоследствии «Сатирикон»). В 1983 году состоялась премьера сатирического обозрения М. Мишина «Лица» с Константином Райкиным в главной роли (режиссёр В. Фокин). Одновременно Московский театр миниатюр выпустил спектакль по рассказам Мишина «И несколько слов о погоде» (режиссер Е. Арье).

Сценарист музыкальных фильмов «Сильва» (1981 г.) и «Вольный ветер» (1983 г.) (режиссёр Я. Фрид), а также четырёх кинокомедий по собственным рассказам.

Вёл колонку «Искренне ваш» в газете «Московские новости» (1991—1999).

Автор русской версии либретто мюзикла «We will rock you».

Работал главным литературным редактором на канале РТР, автором русского текста телесериала «Друзья» (1 и 2 сезоны).

Перевёл повесть Г. Маркеса «Хроника одной смерти, объявленной заранее». Работает над переводами англоязычной драматургии.

Личная жизнь 
С 1986 года живёт в Москве.

Первая жена (1970—1985) — Ирина Анатольевна Кардашинская-Брауде, филолог. Сын Александр (род. 1972).

Вторая жена (1986—2008) — Татьяна Догилева, актриса. Дочь Екатерина (род. 1994).

Работы

Книги 
 «Шёл по улице троллейбус», 1976 г. — «Лениздат»,
 «Пауза в мажоре», 1981 г. — «Лениздат»,
 «Поверх поверхности», 1988 г. — «Московский рабочий»,
 «Бывшее будущее», 1990 г. — «Лениздат»,
 «Смешанные чувства», 1990 г. — «Искусство», г. Москва,
 «Одобрям», 1990 г. — «Культура», г. Москва,
 «Одобрям», 1992 г. — издательство журнала «Дон», г. Ростов,
 «Почувствуйте разницу», 1995 г. — «Новый Геликон», г. Санкт-Петербург,
 «224 избранные страницы — Золотая серия юмора», 1999 г. — «Вагриус»,
 27-й том в Антологии «Сатира и Юмор России XX века», 2003 г. — «ЭКСМО».

Переводы и адаптации 
с испанского:
 Г. Маркес «Хроника одной смерти, объявленной заранее» (повесть), 2012 г. — «Астрель»

с английского
 Л. Герше «Эти свободные бабочки»,
 Н. Кауард «Невероятный сеанс», «Интимная комедия», «Падшие ангелы», «Цветок смеющийся», «Сенная лихорадка»,
 М. Кристофер «Дама и кларнет»,
 И. Огилви «Мой дом — твой дом»,
 К. Людвиг «Эта прекрасная жизнь»,
 Р. Куни «№ 13», «Слишком женатый таксист», «Папа в паутине», «Смешные деньги», «Чисто семейное дело»,
 Р. Куни, М. Куни «Братишки»,
 Р. Куни, Дж. Чэпмен «Мы не одни, дорогая!»
 К. Дюранг «Ваня, и Сони, и Маши, и Гвоздь»,
 Телесериал «Друзья» (США) 1-й и 2-ой сезон, 2000 г.,
 Б. Элтон «We will rock you» — либретто мюзикла на музыку «Queen», 2004 г.,
 «Четыре комедии, которые перевел Михаил Мишин» — 2019, изд. группа «НАВОНА» Москва
 И другие.

Театр 
 «Его величество театр» (сцены и монологи), Ленинградский театр миниатюр под руководством А. Райкина, 1977 г.,
 «Остров капитана Блада», (в соавторстве с В. Вербиным), пьеса, 1978 г.,
 «Лица», сатирическое обозрение, Ленинградский театр миниатюр под руководством А. Райкина, 1983 г.,
 «И несколько слов о погоде», композиция по рассказам М. Мишина, Московский театр миниатюр, 1983 г.
 «Лягушки в шампанском» (в соавторстве с А. Червинским), пьеса, 2014

Киносценарии 
 «Сильва» — «Ленфильм», 1981 г.,
 «Вольный ветер» — «Ленфильм», 1983 г.,
 «Вместе с Дунаевским» — «Лентелефильм», 1984 г.,
 «Исключения без правил» — сборник комедий (сценарии по собственным рассказам), «Ленфильм», 1986 г.:
 «Экскурсант» (реж. В Бутурлин),
 «Скрепки» (реж. С. Баранов, В. Наумов),
 «Голос» (реж. В. Бортко),
 «Золотая пуговица» (реж. А. Рогожкин)

Актёрские работы 
 1993 — Грешница в маске (Украина, Германия, США) — доктор Лессинг
 1995 — Московские каникулы — алкоголик
 1997 — Дети понедельника — эпизод
 2001 — Только раз… — эпизод
 2004 — О любви в любую погоду — бомж
 2006 — Вы не оставите меня — «актив района»
 2009 — Человек с бульвара Капуцинок — строитель-философ

Признание 
 Член Союза писателей СССР, 1979—1991 гг.
 Член Союза писателей Москвы.
 Лауреат премии «Золотой телёнок» «Литературной Газеты» («Клуба 12 стульев») (1975 и 1981 г.).
 Лауреат премии «Золотой Остап», 1997 г.
 Лауреат литературной премии Одесского фестиваля «Мастер Гамбс», 2004 г.

Ссылки 
Публикации
 «Вера без надежды, почти любовь», «Огонёк», 16.11.2003 г.,
 «У нас нет комедий», «Театрал», 2005 г.,
 «В советское время самым большим комплиментом были слова: „Тебя посадят!“, „Бульвар Гордона“, 4.07.2006 г.,
 Михаил Мишин: интервью к 60-летию, газета „Факты и комментарии“, 03.04.2007 г.,
 Интервью Михаила Мишина „Юмор с непростым характером“, „Известия в Украине“, 2011 г.,
 „Трудно представить жизнь без Кинотавра “, „Зеркало недели. Украина“,
 „Михаил Мишин об удивительных совпадениях и не только. Интервью с писателем“, 2014 г..
 Михаил Мишин: „Меня всегда интересовал смех с какой-то мыслью“. Интервью с писателем для газеты „Еврейская панорама“ (Германия)», 2018 г.

Выступления на радио и ТВ
 Новогодний «Голубой огонек», 1988—1989 г.г.,
 «Обыкновенная история, Эксперимент», программа «Вокруг смеха»,
 «Гордимся», программа «Вокруг смеха»,
 Выступление в «Фонтан-клубе», 2000 г.,
 Участие в программе «Все свободны», «Радио Свобода», 2005 г.,
 Портреты. Выступление Михаила Мишина, телеканал «Культура», программа «Линия жизни», 2005 г.,
 Выпуск программы «Книжное казино», радио «Эхо Москвы», 7.10.2012 г.,
 «Разговор на ходу», проект «ГЛАС», г. Одесса, 2014 г.,
 Писатель Михаил Мишин: герои Гарсия Маркеса были слишком сложны для генсеков и Главлита, телеканал «Дождь», 18.04.2014 г.,
 Выпуск программы «Отцы и дети», радио «Серебряный дождь», 14.06.2015 г.,

Примечания 

Выпускники Санкт-Петербургского электротехнического университета
Юмористы, известные под псевдонимами
Литераторы, известные под псевдонимами
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза писателей Москвы
Переводчики с испанского языка
Переводчики с английского языка
Переводчики прозы и драматургии на русский язык
Переводчики кино